Elitserien 2009–10 byla 35. sezónou Švédské ligy ledního hokeje. Začala 21. září 2009 a skončila 13. března 2010. Sezóna Elitserien měla olympijskou přestávku, kvůli OH ve Vancouveru, v Kanadě konaných od 9. do 27. února 2010. Elitserien představila v této sezóně několik novinek: Místa pro vhazování se snížila na pouhých 9 míst; po vyloučení bylo nařízeno vhazování v útočném pásmu týmu, který hrál přesilovou hru; a rozhodčí byli nově anonymní a jmenovky na jejich zádech nahradila pouze čísla.

Finále začalo 18. března 2010 a skončilo 24. dubna 2010 vítězstvím HV71 ve finále nad Djurgårdens IF Hockey 4:2 na zápasy, ve kterých bylo 6 ze sedmi zápasů rozhodnuto v prodloužení, což byl nový rekord soutěže. Celkem bylo hráno 40 zápasů playoff a z nich bylo 17 rozhodnuto v prodloužení, což byl také nový rekord Elitserien.

Účastníci 
|

Základní část

Tabulka 
 Pozn.: Z = Zápasy, V = Vítězství, R = Remízy, P = Porážky, VvP = Výhry v prodloužení, PvP = Porážky v prodloužení, VG = Vstřelené góly, IG = Inkasované góly, +/- = Brankový rozdíl, B = Body

Lídři kanadského bodování 
 Pozn.: Z = Zápasy, G = Góly, A = Asistence, B = Kanadské body

Brankáři 
 Pozn.: Z = Zápasy, %CHS = Procentuální úspěšnost chycených střel, POG = Průměr obdržených gólů

Playoff

Trofeje

Kvalserien (baráž) 
Do ligy se kvalifikoval tým Södertälje SK a AIK Ishockey. Naopak se z kvalifikace nedostali týmy Rögle BK, Leksands IF, Almtuna IS a Växjö Lakers Hockey, kteří sestupují do HockeyAllsvenskan

██Nominovali se do Elitserien 2010/2011

██Hráli v HockeyAllsvenskan 2010/2011

Reference

Externí odkazy 
 

Lední hokej v roce 2009
Lední hokej v roce 2010
2009/2010
Sport ve Švédsku v roce 2009
Sport ve Švédsku v roce 2010